Coreto
 Gazebo (cantor)
 Gazebo (álbum)
 Gazebo (simulador)
Ou ainda:
 The Gazebo - filme

Desambiguação